Тіфон — могутній потворний велетень, уособлення вогненних руйнівних сил землі та її випарів.
 Тіфон — син троянського володаря Лаомедонта, брат Пріама, коханий богині Еос, яка забрала його до себе на край землі й неба.

Див. також 
 Тифон (значення)
 Тітон (значення)